Мади может означать:

 Мади — один из центральносуданских языков в Судане и Уганде.
 Мади — народ на юге Судана и севере Уганды, говорящий на языке мади.
 Мади — одно из названий араванских языков в Южной Америке.
 в том числе вариант названия одного из них — Жамамади.
 Мади — один из вариантов названия салуанского языка (сулавесийские языки).
 Мади — распространённое тюркское мужское имя.
 Мади, Мохамед Абду (род. 1956) — премьер-министр Комор.

 Топоним
 Мади — деревня в Эстонии.

 Сокращения
 МАДИ — официальная аббревиатура для Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (ранее Московский автодорожный институт).
 МАДИ — Московская административная дорожная инспекция.
 MADI () — протокол цифровой звукозаписи.

Примечания